

Toponymie
Ancienne orthographe de Toulouse

Patronyme 
Tholoze est un nom de famille rencontré à Paris (6 naissances dans cette ville entre 1891 et 1915).

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme